La Lliga espanyola d'hoquei patins femenina, actualment denominada OK Lliga femenina, és una competició oficial de clubs d'hoquei patins que es disputa a l'Estat espanyol en categoria femenina. Creada el 2008, és organitzada anualment per la Reial Federació Espanyola de Patinatge. Hi participen catorze equips, la majoria dels quals són catalans, que disputen una primera fase en format en sistema de tots contra tots a doble volta. Els quatre millor classificat disputen una fase final en format de play-offs que determina el campió de la competició. Aquesta competició és successora del Campionat d'Espanya d'hoquei patins femení.

El dominador de la competició és el Club Patí Voltregà amb cinc títols, seguit del Hoquei Club Palau de Plegamans amb quatre.

Clubs participants 
A la temporada 2022-23 hi participen catorze equips, disputant una primera fase de lliga regular i una segona fase dels vuit millors equips classificats en format d'eliminació directa:

  Lleidanet HC Alpicat
  Orkla Bigues i Riells
  Cerdanyola CH Feníe Energia
  CP Esneca Fraga
  Igualada Femení Grupo Guzman
  Club Patín Las Rozas
  Deportivo Liceo
  Martinelia CP Manlleu
  Lidergrip CH Mataró
  Generali HC Palau de Plegamans
  Solideo PHC Sant Cugat
  Telecable HC
  Club Patí Vila-sana
  CP Voltregà Stern Motor

Historial

Palmarès

Referències

Enllaços externs 
 Reial Federació Espanyola de Patinatge (RFEP) 

Competicions d'hoquei sobre patins espanyoles
Espanya